Guerrico puede referirse a:

Martín Guerrico (1838 -1929), marino argentino;
Guerrico, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Guerrico, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina;
Estación Guerrico, estación de ferrocarril en Guerrico, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
Estación Contralmirante Guerrico, antigua estación de ferrocarril cercana a Barrio Guerrico, Río Negro, Argentina;
ARA Guerrico (P-32), corbeta de la Armada Argentina.